R-25 Vulkan – Missile terra-aria jugoslavo
 Bremer Vulkan – Cantiere navale tedesco 
 Tanz auf dem Vulkan – Film tedesco del 1938
 Vulkan – Configurazione da 175 tonnellate di carico del lanciatore sovietico Energia
 Vulkan – Progetto di lanciatore basato sul razzo Proton poi abbandonato in favore del lanciatore Energia
 Vulkan – Personaggio del wargame Warhammer 40.000
 Vulkan, librerie grafiche sviluppate da Kronos e AMD